Laraos es el nombre de dos distritos del Perú:
 Distrito de Laraos en la provincia de Huarochirí;
 Distrito de Laraos en la provincia de Yauyos.